Thomas Henry Ismay (1837 - 1899), acheteur de la compagnie maritime White Star Line et fondateur de l'Oceanic Steam Navigation Company.
 Joseph Bruce Ismay (1862 - 1937), fils du précédent, occupant les mêmes fonctions, président de l'International Mercantile Marine Company. Rescapé du naufrage du Titanic.
 Hastings Lionel Ismay (1887 - 1965), général, homme politique et diplomate britannique, proche de Winston Churchill.

 Ismay (Montana)

Homonymie de patronyme